Gotham est une police d'écriture géométrique sans sérif numérique dessinée par le créateur de caractère Tobias Frere-Jones en 2000. Frere-Jones s’est inspiré des panneaux urbains du milieu du , en particulier ceux de Manhattan, à New York.

Initialement commanditée par le magazine GQ, Gotham connait un succès notamment après avoir été utilisée sur la stèle inaugurale de la Freedom Tower, construite sur les décombres des tours jumelles du World Trade Center et pour la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008.

C'est également la police de l'identité visuelle de la chaîne de télévision franco-allemande Arte et du Concours Eurovision de la chanson.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture créée dans les années 2000
Police d'écriture créée au XXe siècle